Meervoud (taal) voor het taalkundige begrip
 Meervoud (Nederlands)
 Meervoud (tijdschrift) voor de flamingantische groep en tijdschrift